Brette est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Brette, sorte d'épée longue à coquille.

Toponyme 

 Brette, commune française de la Drôme ;
 Brette, lieu-dit de la commune française d'Eurre, dans la Drôme ;
 Brette-les-Pins, commune française de la Sarthe ;
 La Brette, localité de la commune française de Péret-Bel-Air, en Corrèze ;
 La Brette, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Hydronyme 

 la Brette, cours d'eau du département français du Pas-de-Calais, sous-affluent de l'Escaut par la Lys ;
 la Brette, cours d'eau, affluent de la Roanne et de la Drôme.

Patronyme 

 Armand Brette (1848-1912), historien français ;
 Pierre Brette (1905-1961), peintre français.

Pseudonyme 

 la Brette, « la Bretonne », surnom d'Aliénor de Bretagne.

Voir aussi 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien